

Patronyme

 André Vincent Vieillard (1717-1790), dit « Le Père », peintre sur porcelaine à la Manufacture de Vincennes jusqu'en 1756 et à la Manufacture de porcelaine de Sèvres de 1756 à 1790 ;
 Pierre André Vieillard, dit « Le Fils », fils du précédent, peintre sur porcelaine à la Manufacture nationale de Sèvres de 1784 à 1793 ;
 Antoine Vieillard de Boismartin (1747-1815), homme politique et dramaturge français ;
 Pierre-Ange Vieillard (1778-1862), fils du précédent, poète, dramaturge et critique français ;
 Narcisse Vieillard, (1791-1857), homme politique français.
 Émile Vieillard (-), dessinateur français ;
 Jules Vieillard (), Industriel de la faïence de Bordeaux
 Eugène Vieillard (1819-1896), botaniste français
 Fabien Vieillard (1877-1904), peintre français ;
 Roger Vieillard (1907-1989), graveur buriniste et illustrateur français ;
 Lucien Vieillard (1923-2021), peintre français.

René-Louis-Marie Vieillart, jurisconsulte et député des Etats-généraux.

voir aussi
Vieillesse